Markwort ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Markwort (* 1936), deutscher Journalist und Medienmanager
 Michael Schulte-Markwort (* 1956), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater und Hochschullehrer